Gulbrandsen est un patronyme norvégien, dérivé du prénom Gulbrand, notamment porté par :

 Fredrik Gulbrandsen (1992- ), footballeur norvégien ;
 Per Gulbrandsen (1897-1963), rameur d'aviron norvégien ;
 Ragnhild Gulbrandsen (1977- ), footballeuse norvégienne ;
 Solveig Gulbrandsen (1981- ), footballeuse norvégienne.

Notes et références 

en:Gulbrandsen